Чад — чадний газ, монооксид вуглецю, безбарвний та дуже отруйний газ без запаху

 Чад — держава в Центральній Африці
 Чад — безстічне озеро в Центральній Африці
 Чад — присілок, Аскінський район, Башкортостан, Росія